Me gustas mucho puede corresponder a:

Me gustas mucho (Canción de Juan Gabriel): una canción de Juan Gabriel.
Me gustas mucho (Canción de Pity Álvarez): una canción de Cristian "Pity" Álvarez estrenada por la banda argentina Viejas Locas.